20 лет Казахской ССР — прежнее название населённых пунктов в Казахстане:
 20 лет Казахской ССР — прежнее название села Кожамберды Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.
 20 лет Казахской ССР — прежнее название села Акниет Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

См. также 
 15 лет Казахской ССР
 30 лет Казахской ССР
 40 лет Казахской ССР
 50 лет Казахской ССР